— 58-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 23 марта 884 по 17 сентября 887. Имя — Токиясу. Прозвания — Комацу-но микадо, Нинна-но микадо

Творчество 
Известен также как . Его танка вошло в антологию Хякунин иссю (№ 15):

 № 15
Весною с поля
я для тебя срываю
побеги злаков,
а между тем снежинки
мне падают на плечи.

Это стихотворение было положено на музыку в начале XIX века в композиции «Восемь одежд».

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Гэнгё (877—885)
 Нинна (885—889)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 

 Список Императоров Японии

 09
Правители Азии IX века